Il singolare del torneo di tennis Denver Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Takao Suzuki che ha battuto in finale Justin Bower 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Vinck (quarti di finale)
 Cristiano Caratti (semifinali)
 Oscar Burrieza-Lopez (primo turno)
 Eyal Erlich (quarti di finale)

 Wade McGuire (secondo turno)
 Glenn Weiner (semifinali)
 Grant Doyle (quarti di finale)
 Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Challenger 1998